AL steht als Abkürzung für:

 Abteilungsleiter (oder AbtL), die Führungskraft einer Organisationseinheit, der Abteilung
 Abschnittsleiter, ein Teileinheitsführer an Bord von Schiffen der Deutschen Marine
 Ad Legendum, juristische Zeitschrift
 Administration des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine, französische Nachfolgeorganisation für die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Ahnenliste, die Darstellung der Ahnen eines Probanden in Listenform und damit eine wichtige Ergebnisform der Genealogie
 Chemin de fer Aigle–Leysin, eine meterspurige Zahnradbahn in der Westschweiz mit dem System Abt
 Aileu (Gemeinde), eine Gemeinde von Osttimor, Hauptstadt der Gemeinde ist das gleichnamige Aileu im als urban klassifizierten Suco Malere
 AL (Programmiersprache)
 Alabama, US-amerikanischer Bundesstaat, als postalische Abkürzung
 Alagoas, ein brasilianischer Bundesstaat
 Albanien, nach ISO 3166-1 und als Kfz-Kennzeichen
 Réseau ferroviaire d’Alsace-Lorraine, französische Staatsbahn im Elsass, in Lothringen und in Luxemburg zwischen 1919 und 1938
 Alte Leipziger – Hallesche, ein deutscher Versicherungsverein
 Alternative Linke, eine Schweizer Partei
 Alternative Liste (Schweiz), Schweizerische Parteien in Zürich und Schaffhausen, national engagiert bei der Alternativen Linken
 Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz, eine West-Berliner Partei
 Chemin de fer Apples–L’Isle, eine meterspurige Eisenbahn in der Westschweiz
 American League, eine der beiden Major Leagues im nordamerikanischen Profibaseball
 Anhängeleiter bei der Feuerwehr
 Arabische Liga, ein wirtschaftlicher Zusammenschluss arabischer Staaten
 Armia Ludowa, eine Untergrundorganisation in Polen
 artificial life, siehe Künstliches Leben
 Aussagenlogik
 Automotive Lighting, deutsches Automobilzulieferunternehmen
 Awami-Liga, politische Partei in Bangladesch
 Brennabor Typ AL, ein Pkw der Oberklasse
 Lübeck Hauptbahnhof nach DS 100
 Skyway Airlines, amerikanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die postcode area St Albans (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

AL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Altena (auslaufend)
 Großbritannien: Peterborough
 Italien: Provinz Alessandria
 Niederlande: Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Norwegen: Mysen in der Provinz Østfold
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Österreich
 Serbien: Aleksinac
 Spanien: Provinz Almería (auslaufend)

ÅL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Finnland: Ålandinseln

A.L. steht als Abkürzung für:
 Anno Lucis, eine Jahreszählweise der Freimaurer

Kreise und Qarks in Albanien nach ISO 3166-2:
 AL-01, Berat
 AL-02, Durrës
 AL-03, Elbasan
 AL-04, Fier
 AL-05, Gjirokastra
 AL-06, Korça
 AL-07, Kukës
 AL-08, Lezha
 AL-09, Dibra
 AL-10, Shkodra
 AL-11, Tirana
 AL-12, Vlora

 AL-BR, Kreis Berat
 AL-BU, Kreis Bulqiza
 AL-DI, Kreis Dibra
 AL-DL, Kreis Delvina
 AL-DR, Kreis Durrës
 AL-DV, Kreis Devoll
 AL-EL, Kreis Elbasan
 AL-ER, Kreis Kolonja, abgeleitet von albanisch: Rrethi i Kolonjës
 AL-FR, Kreis Fier
 AL-GJ, Kreis Gjirokastra
 AL-GR, Kreis Gramsh
 AL-HA, Kreis Has 
 AL-KA, Kreis Kavaja
 AL-KB, Kreis Kurbin
 AL-KC, Kreis Kuçova
 AL-KO, Kreis Korça
 AL-KR, Kreis Kruja
 AL-KU, Kreis Kukës
 AL-LB, Kreis Librazhd
 AL-LE, Kreis Lezha
 AL-LU, Kreis Lushnja
 AL-MK, Kreis Mallakastra
 AL-MM, Kreis Malësia e Madhe
 AL-MR, Kreis Mirdita
 AL-MT, Kreis Mat
 AL-PG, Kreis Pogradec
 AL-PQ, Kreis Peqin
 AL-PR, Kreis Përmet
 AL-PU, Kreis Puka
 AL-SH, Kreis Shkodra
 AL-SK, Kreis Skrapar
 AL-SR, Kreis Saranda
 AL-TE, Kreis Tepelena
 AL-TP, Kreis Tropoja
 AL-TR, Kreis Tirana
 AL-VL, Kreis Vlora

AL steht für:
 ein Formelzeichen für Kernfaktor in der Spuleninduktivität, siehe Induktivität #Bestimmung der Induktivität mittels AL-Wert

Al steht für:
 Al (Vorname), männlicher Vorname 
 Aluminium, als chemisches Zeichen

Al ist der Familienname folgender Personen:
 Cengiz Al (* 1997), norwegischer Schauspieler
 Ekrem Al (* 1955), türkischer Fußballtrainer
 Hasan Al (* 1972), dänischer Boxer
 Mehmet Al (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Thijs Al (* 1980), niederländischer Radrennfahrer

al steht für:
 bestimmter Artikel im Arabischen, siehe Arabische Sprache #Grammatik

Al- steht für:
 ال, vom arabischen bestimmten Artikel abgeleiteter Bestandteil vieler arabischer Familiennamen, auch transkribiert als El- oder Il-

Ål steht für:
 Ål, Stadt in Norwegen
 Kfz-Kennzeichen für Åland, eine autonome Region Finnlands

Āl steht für:
 Āl, eine Gruppe von Dämonen im Südkaukasus und Iran, Kindbettgespenster

.al steht als Abkürzung für:
 .al, die Top-Level-Domain von Albanien

Siehe auch:
 All

Abkürzung